Ramban bezeichnet

 RaMBaN, Akronym für Nachmanides (1194–1270), jüdischer Gelehrter
 Ramban (Indien), Stadt im indischen Bundesstaat Jammu und Kashmir
 Ramban (Distrikt), Distrikt des indischen Bundesstaats Jammu und Kashmir